Iwaschtschenko ist der Name folgender Personen:

 Iwan Timofejewitsch Iwaschtschenko (1905–1950), sowjetischer Testpilot
 Jelena Wiktorowna Iwaschtschenko (1984–2013), russische Judoka
 Kostjantyn Iwaschtschenko (* 1963), ukrainischer Kommunalpolitiker (Oppositionsplattform – Für das Leben)
 Walerij Iwaschtschenko (* 1956), ukrainischer Politiker, Verteidigungsminister der Ukraine

Iwaschtschenko (ukrainisch Іващенко) ist auch der Name eines Ortes in der Ostukraine, siehe Iwaschtschenko (Ort)